La UAE Pro-League 2014-2015 è stata la 40ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti, la settima dall'introduzione del calcio professionistico negli Emirati e la seconda con il nuovo nome di UAE Arabian Gulf League, la squadra campione in carica è l'Al-Ahli Club, che nella precedente stagione si è aggiudicata il sesto titolo nazionale

Alla competizione prenderanno parte nuovamente 14 squadre, tra cui le due neo-promosse Ittihad Kalba ed Dibba Al-Fujairah.

L'Al Ain vince il campionato, laureandosi campione degli Emirati per la dodicesima volta nella sua storia e per la terza volta negli ultimi quattro anni.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti e ammessa alla AFC Champions League 2016
      Ammesse alla AFC Champions League 2016
      Retrocessa in UAE Second Division 2015-2016

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica Marcatori

Assist

Premi individuali della Arabian Gulf League 
Di seguito i vincitori.

Note

Collegamenti esterni 
 

2015
Calcio nel 2014
Calcio nel 2015